PLOS Computational Biology — это журнал по вычислительной биологии, находящийся в открытом доступе. Публикуется некоммерческой организацией «Public Library of Science» совместно с Международным обществом вычислительной биологии. 

Все содержание журнала, если не указано иначе, доступно под лицензией «Creative Commons Attribution License». Впервые опубликован в июне 2005 года.

См. также 
 Public Library of Science
 PLOS Biology

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт PLOS Computational Biology 
International Society for Computational Biology website 

Биологические журналы
Журналы открытого доступа
Печатные издания, возникшие в 2005 году